Ulrich Apt (starszy) (1460-1532) – niemiecki malarz okresu renesansu.
 Ulrich Apt (młodszy) – niemiecki malarz okresu renesansu, syn

Zobacz też